Ямы — топоним:

Белоруссия 
 Ямы — деревня в Вилейском районе Минской области.

Польша 
 Ямы — село в Олесненском повяте Опольского воеводства

Россия 
 Ямы — хутор в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.
 Ямы — деревня в Парфинском районе Новгородской области.
 Ямы — посёлок в Новосильском районе Орловской области.
 Ямы — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Ямы — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.
 Ямы — исторический район города Иваново, территория нынешних улиц Громобоя, Калинина, Генкиной, Фурманова.

Украина 
 Ямы — село в Сквирском районе Киевской области.
 Ямы — село в Троицком районе Луганской области.
 Ямы — село в Путильском районе Черновицкой области.

См. также 
 Яма
 Ям (значения)